Александра Григорьева:
 Григорьева, Александра Антоновна (1914 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Григорьева, Александра Павловна (1905—1999) — заслуженная артистка РСФСР (1955), лауреат Сталинской премии (1951).